Игорь Николаевич Тутеволь (7 июля 1941 — 1 июня 2009) — советский и российский партийный государственный деятель, первый секретарь Восточно-Казахстанского обкома КПСС (1989—1991), главный федеральный инспектор по Иркутской области и Усть-Ордынскому Бурятскому автономному округу (2000—2002).

Биография 

В 1963 г. окончил Алтайский политехнический институт имени И. И. Ползунова по специальности «инженер-механик, машины и технология литейного производства», в 1982 г. — Академию общественных наук при ЦК КПСС.

В 1963—1976 гг. — на иркутском заводе «Радиоприемник»: мастер, заместитель начальника, начальник цеха, главный металлург, секретарь парткома.

В 1976—1982 гг. — заведующий отделом промышленности Иркутского обкома КПСС.

В 1982—1984 гг. — заведующий отделом оборонной промышленности Иркутского обкома КПСС.

В 1984—1987 гг. — инструктор отдела организационно-партийной работы ЦК КПСС.

В 1987—1989 гг. — второй секретарь Чимкентского обкома Компартии Казахстана, затем — заведующий отделом Отдел организационно-партийной и кадровой работы ЦК Компартии Казахстана.

В 1989—1991 гг. — первый секретарь Восточно-Казахстанского обкома Компартии Казахстана,

в 1990—1992 гг. — председатель Восточно-Казахстанского областного Совета народных депутатов,

в 1992—1995 гг. — первый заместитель главы администрации Восточно-Казахстанской области.

В 1995 году переходит на дипломатическую работу, в качестве советника по экономическим вопросам регионального посольства Республики Казахстан в городе Будапешт по странам Центральной и Восточной Европы. С 1999 года — временный поверенный в делах Республики Казахстан в Республике Польша.

В 2000 г. возвращается в Россию,

В 2000—2002 гг. — главный федеральный инспектор в Иркутской области и Усть-Ордынском Бурятском автономном округе.

С 2008 г. — заместитель генерального директора Иркутского филиала ОАО «Стройтрансгаз».

Имеет дипломатический ранг советника первого класса.

Депутат Верховного Совета Республики Казахстан 11-го и 12-го созывов. Народный депутат СССР (1989—1991), член Верховного Совета СССР.

Награды и звания 

Награждён орденом «Знак Почета», медалями.

Почетный профессор Восточно-Казахстанского государственного университета, член-корреспондент международной акмеологической Академии.

Источники 

https://centrasia.org/person2.php?st=1083054135

http://www.vsp.ru/nekropol/2009/06/02/462936

Выпускники Академии общественных наук при ЦК КПСС
Первые секретари Восточно-Казахстанского обкома КП Казахстана
Народные депутаты СССР от округов Казахской ССР
Выпускники Алтайского государственного технического университета имени И. И. Ползунова
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 11-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 12-го созыва
Вторые секретари Чимкентского обкома КП Казахстана
Депутаты Восточно-Казахстанского областного совета
Послы Казахстана в Польше
Члены Верховного Совета СССР (1989—1991)
Сотрудники аппарата ЦК КПСС